Alfabet tetum – alfabet używany do zapisywania języka tetum. Bazuje na piśmie łacińskim i składa się z 28 liter:

tetum
Język tetum